Турлыханов — казахская фамилия.
 Турлыханов, Даулет Болатович (род. 1963) — казахский борец греко-римского стиля.
 Турлыханов, Кайрат Болатович (1960—2020) — казахстанский государственный деятель, аким города Семей (ноябрь 2001 — октябрь 2002).